Клисфен () — мужское древнегреческое имя. Известные носители:
 Клисфен Старший — тиран Сикиона (596—565 до н. э.)
 Клисфен (565—492 до н. э.) — афинский реформатор
 Клисфен (V век до н. э.) —  афинский посол и дипломат